Villaume ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Ludwig Villaume (auch Louis Henri Ducoudray Holstein; 1772–1839), Sohn von Peter Villaume, General der Napoleonischen Armee, Festungskommandant in der Republik Cartagena, Pädagoge und Buchautor über Simón Bolívars Befreiung Südamerikas
 Hermann von Villaume (1846–1911), preußischer Generalleutnant
 Karl von Villaume (1840–1900), deutscher General der Artillerie und Militärattaché
 Kasper Villaume (* 1974), dänischer Jazzmusiker
 Peter Villaume (1746–1825), deutscher Theologe und Pädagoge hugenottischer Abstammung